Утаево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Насвинской волости. Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 50 жителей.

География 
Расположена в юго-восточной части региона, в 33 км к северу от города Новосокольники и в 3 км к юго-западу от волостного центра, деревни Насва.
 Климат
Климат умеренно-континентальный, в целом благоприятный для проживания населения и ведения сельскохозяйственного производства.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 51 чел.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги с выездом на автодорогу 58К-251 Новосокольники — Фетинино — Насва.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района